Belleview Heights ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Belleview Heights (Florida)
 Belleview Heights (Ohio)
 Belleview Heights (Pennsylvania)